Mar Vermelho — golfo no oceano Índico
Mar Vermelho (Alagoas) —  município
Mar Vermelho (Sudão) — estado
Mar Vermelho (Egito) — província

Desambiguações de topônimos